Rowan může být:

 Rowan County – dva okresy v USA

křestní jméno
 Rowan Atkinson (* 1955) – britský herec a komik
 Rowan Blanchard (* 2001) – americká herečka
 Rowan Williams (* 1950) – anglikánský biskup, teolog a básník

příjmení
 Andrew Summers Rowan (1857–1943) – americký důstojník
 Kelly Rowan (* 1965) – kanadská herečka